

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Stara Bukówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Żabia Wola
 Stara Bukówka – część wsi Bukówka w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów

Zobacz też 
 Bukówka
 Nowa Bukówka